Луј Рено може да се односи на:
 Луј Рено (индустријалац)
 Луј Рено (правник)